Нижнешвабский диалект (, также: Neckarschwäbisch и Unterschwäbisch) — диалект немецкого языка, распространённый в верхних и средних районах долины Неккара и приграничных областей (Швабский Альб, Восточный Шварцвальд в Баден-Вюртемберге). Принадлежит к швабскому диалекту алеманнской группы, находя существенные сходства с другими алеманнскими диалектами, включая альгойский.

Отличительной чертой нижнешвабского можно считать формы gwä, gwäâ второго причастия глагола sein.

Литература 
 
 

Южнонемецкие диалекты
Немецкие диалекты в Германии
Диалекты Баден-Вюртемберга